Кацпер Тобіаж (,  4 листопада 2002, Плоцьк, Польща) — польський футболіст, воротар клубу «Легія» та молодіжної збірної Польщі.

Ігрова кар'єра

Клубна 
Кацпер Тобіаж починав займатися футболом в академії столичного клубу «Легія». У 2021 році Тобіаж був внесений до заявки першої команди на чемпіонат країни. Але ку лютому 2022 року він відправився в оренду у клуб Другої ліги «Стоміл» (Ольштин), де й дебютував на дорослому рівні.

Після повернення з оренди перед початком сезону 2022/23 Тобіаж повернувся до «Легії», де забронював за собою місце основного воротаря.

Збірна 
У листопаді 2021 року у товариському матчі проти команди Румунії Кацпер Тобіаж дебютував у молодіжній збірній Польщі.

Примітки

Посилання 
 Кацпер Тобіаж на сайті «Легії»
 Кацпер Тобіаж на 90minut.pl
 Кацпер Тобіаж на soccer365.com.ua
 
 

польські футболісти
гравці молодіжної збірної Польщі з футболу
футбольні воротарі
футболісти «Легії»
футболісти «Стоміла»